Amara – gruppo etnico dell'Etiopia
 Regione degli Amara – regione dell'Etiopia
 Governatorato di Amara – divisione amministrativa storica dell'Africa Orientale Italiana
 Amara – città della Romania
 Amara – città dell'Iraq
 Amara – genere di coleotteri della famiglia Carabidae
 Amara – nome d'arte della cantautrice italiana Erika Mineo
 Amara – nome proprio di persona igbo femminile

Pagine correlate
Amari
Amaro